Иоттаба́йт, или йоттабайт (; международное сокр.: YB, Ybyte) — кратная единица измерения количества информации, равная  (септиллион) байт. 

Международная система единиц отвечает за метрическую систему мер, к которой иоттабайт не относится. Тем не менее, в документе «БрошюраСИ» указано, что не рекомендуется  использовать приставку «иотта-» для обозначения двоичных величин (2), а в случае необходимости рекомендуется использовать наименование йобибайт.

Примечания 

Единицы измерения информации